Le terme « pipi » peut faire référence à :

Argot 

 le pipi, argot pour l'urine ;
 faire pipi, argot pour la miction ;
 faire pipi au lit, argot pour l'énurésie nocturne ;
 le touche-pipi, jeu enfantin.

Biologie 

 , espèce d'insectes ;
 , parfois appelée pipi, espèce d'arbres ;
 , parfois appelée pipi, espèce de mollusques ;
 , parfois appelée pipi, espèce de mollusques.

Monde artistique

Monde cinématographique 

 , film italien de 2017 ;
 , téléfilm italien de 2011 ;
 La Dame pipi, film français de 2000 ;
 Les Dents, pipi et au lit, film français de 2018 ;
 Tous les papas ne font pas pipi debout, téléfilm franco-belge de 1998.

Monde littéraire 

 , livre français de 1902 ;
 , série littéraire japonaise ;
 DMPP, anciennement Dame Pipi Comix, périodique français de bande dessinée.

Monde musical 

 , chanson malaisienne de 2018 ;
 , chanson italienne de 1979.

Monde sériel 

 Pipi, épisode de série animée américaine de 2009 ;
 , série animée italienne de 2009 ;
 , série animée malaisienne de 2019.

Personnalités

Monde artistique 

 , actrice pornographique suédoise ;
  (1912-1978), chanteur et compositeur dominicain ;
 Pipi Wobaho, comédien et chanteur béninois ;
  (née en 1990), mannequin et actrice taïwanaise ;
 , dit Pipi (né en 1951), musicien et compositeur argentin ;
 Ricardo Delgado de la Obra, dit Pipi (né en 1971), musicien espagnol.

Monde sportif 

  (1915-2001), footballeur brésilien ;
  (né en 2003), footballeur japonais ;
  (né en 1988), joueur papou-néo-guinéen de cricket ;
 Ama Pipi (né en 1995), athlète britannique ;
 Rogério Pipi (1922-2019), footballeur portugais.

Autres 

 , grand prêtre de Ptah ;
  (né en 1957), journaliste espagnol ;
  (né en 1954), aviateur argentin ;
 , dit Pipi II, grand prêtre de Ptah.

Toponyme

Hydronyme 

 le , rivière centrafricaine ;
 le , rivière centrafricaine ;
 le , rivière centrafricaine ;
 le , rivière congolaise ;
 le , rivière ghanéenne ;
 la , baie néo-zélandaise ;
 le , rivière brésilienne.

Oronyme 

 le , ravine mexicaine ;
 le , montagne mexicaine ;
 les , gorges centrafricaines ;
 le , montagne mozambiquienne ;
 le , arche naturelle centrafricaine.

Autres 

 , village italien ;
 la , plage néo-zélandaise ;
 les , îlots néo-zélandais ;
 Nukutepipi, ou Nuku-te-pipi, atoll français.

Autres 
 , jeu vidéo japonais de 1991 ;
 , pièce de théâtre estonienne ;
 une dame pipi, métier du nettoyage.